Карбид бериллия () — бинарное неорганическое химическое соединение бериллия и углерода с формулой Be2C.

Помимо карбида бериллия Be2С, которому посвящена эта статья, есть данные о получении карбида бериллия BeC2 в реакции ацетилена с бериллием при температуре 400°С.

Описание 
Карбид бериллия представляет собой окрашенные кристаллы, цвет которых может быть от янтарного до темно-коричневого в зависимости от содержания примеси углерода. Крупнокристаллический карбид на воздухе, даже влажном, весьма устойчив, но в порошкообразном состоянии во влажном воздухе быстро разлагается.
Обладает большой твердостью, большей, чем карбид кремния, и лишь немного уступающей твердости карбида бора и алмаза.

Карбид бериллия можно представить как производное метана. Подобные соединения могут образовывать лишь небольшие по размерам ионы, так для Мg2+ и Са2+ известны только производные ацетилена MgC2 и СаС2.

Получение и свойства 
Карбид бериллия Ве2С получают, нагревая порошкообразный бериллий с сажей до 1700°С в нейтральной атмосфере:

Также он может быть получен путём взаимодействия оксида бериллия с углеродом при температуре выше 1500°С:

Химические свойства 
Карбид бериллия довольно реакционноспособен. При 1000°С взаимодействует с азотом:

В атмосфере галогенов, за исключением иода, карбид бериллия переходит в галогенид, выделяя углерод:

При взаимодействии с галогеноводородами образуются галогенид и метан:

Карбид бериллия медленно гидролизуется воде и разбавленными кислотами с выделением метана:

В горячих концентрированных щелочах карбид бериллия растворяется с образованием бериллатов щелочных металлов и метана:

Применение 
Карбид бериллия может служить тугоплавким конструкционным материалом, так как в отсутствие влаги и кислорода не разлагается до 2100°С.

Физиологическое действие 
Карбид бериллия BeC в больших концентрациях высокотоксичен. Является ирритантом. Как и многие другие соединения бериллия, очень опасен для окружающей среды.

Примечания

Литература 

Б
Карбиды металлов